L'Équipe de Yougoslavie de football est éliminée en quart de finale de la coupe du monde de football de 1958.

Effectif

Coupe du monde

Premier tour

Quarts de finale 

1958
Yougoslavie
1958 en Yougoslavie